Nucèria (llatí Nuceria) és el nom d'almenys tres ciutats romanes:

 Nuceria Alfaterna, a Campània
 Nucèria del Bruttium
 Nucèria d'Úmbria